Подго́рный — фамилия и топоним; имеет женскую форму Подгорная.

Фамилия 
 Подгорный, Анатолий Николаевич (1932—1996) — советский учёный в отрасли энергетического машиностроения.
 Подгорный, Владимир Афанасьевич (1887—1944) — русский и советский драматический актёр.
 Подгорный, Евгений Анатольевич (род. 1977) — российский гимнаст, олимпийский чемпион.
 Подгорный, Иван Дмитриевич (1914—1996) — советский военачальник, генерал-полковник авиации (1956).
 Подгорный, Игорь Максимович (1925—2018) — советский физик, лауреат Ленинской премии (1958).
 Подгорный, Никита Владимирович (1931—1982) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 
 Подгорный, Ной Моисеевич (1897—1988) — советский архитектор.
 Подгорный, Павел Ильич (1894—1973) — советский учёный-растениевод.
 Подгорный, Руслан Витальевич (род. 1977) — украинский шоссейный и трековый велогонщик.
 
 
 Подгорный, Яков Иванович (1877—1945) — офицер-подводник русского императорского флота, капитан 1-го ранга.

Топоним 
Адыгея
 Подгорный — посёлок, городской округ Майкоп.
 Подгорный — посёлок, Майкопский район.

Алтайский край
 Подгорный — посёлок, Шелаболихинский район.

Амурская область
 Подгорный — посёлок, Свободненский район.

Башкортостан
 Подгорный — деревня, Ишимбайский район.

Волгоградская область
 Подгорный — хутор, Серафимовичский район.

Вологодская область
 Подгорный — деревня, Шекснинский район.

Иркутская область
 Подгорный — посёлок, Нижнеудинский район.

Кемеровская область
 Подгорный — посёлок, Новокузнецкий район.

Кировская область
 Подгорный — посёлок, Мурашинский район.

Костромская область
 Подгорный — посёлок, Галичский район.

Краснодарский край
 Подгорный — хутор, Белореченский район.
 Подгорный — хутор, Крымский район.
 Подгорный — посёлок, Лабинский район.

Красноярский край
 Подгорный — посёлок, Курагинский район.
 Подгорный — посёлок городского типа, город Железногорск.

Оренбургская область
 Подгорный — посёлок, Александровский район.
 Подгорный — посёлок, Бузулукский район.
 Подгорный — посёлок, Шарлыкский район.

Пензенская область
 Подгорный — посёлок, Нижнеломовский район.
 Подгорный — посёлок, Пачелмский район.

Ростовская область
 Подгорный — хутор, Матвеево-Курганский район.

Самарская область
 Подгорный — посёлок, Кинель-Черкасский район.

Свердловская область
 Подгорный — упразднённый посёлок в Ивдельском городском округе.
 Подгорный — посёлок, Полевской.

Ставропольский край
 Подгорный — хутор, Шпаковский район.

Тамбовская область
 Подгорный — посёлок, Инжавинский район.

Татарстан
 Подгорный — посёлок, Бугульминский район.
 Подгорный — посёлок, Ютазинский район.

Тульская область
 Подгорный — посёлок, Чернский район.

Удмуртия
 Подгорный — деревня, Воткинский район.

Ульяновская область
 Подгорный — посёлок, Инзенский район.

Челябинская область
 Подгорный — посёлок, Нагайбакский район.
 Подгорный — посёлок, Увельский район.

См. также 
 Подгорный Байлар — село, Мензелинский район, Татарстан.
 Подгорный Дол — село, Клявлинский район, Самарская область.
 Подгорный Дрюш — деревня, Тукаевский район, Татарстан.
 Подгорный Такермен — село, Мензелинский район, Татарстан.
  — многозначный термин.